Chocianowice (osada)
 Chocianowice (Łódź)
 Chocianowice (wieś)
 Chocianowice (zajezdnia tramwajowa)

Zobacz też